Ranger of Rangers kan verwijzen naar:
 Hoenson, een voormalig Nederlands bromfietsmerk, eerder bekend onder de naam Ranger
 Ranger (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Ranger (Texas), een stad in de Amerikaanse staat Texas
 Rangerprogramma, een serie ruimtemissies met onbemande ruimtevaartuigen
 Ranger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 Rangers!, een Nederlandse televisiequiz
 Rangers Football Club of Glasgow Rangers, een Schotse voetbalclub
 CSD Rangers de Talca, een Chileense voetbalclub
 New York Rangers, een Amerikaanse ijshockeyploeg
 een Amerikaans beroep, ongeveer overeenkomend met boswachter

Zie ook 
 Texas Rangers (doorverwijspagina)